Shtandart (du , enseigne, étendard, pavillon)  peut désigner:
 Shtandart (1703) - frégate russe de l'époque de Pierre I.
  - frégate russe, participant à la guerre russo-turque de 1828-1829.
  - yacht impérial russe d'Alexandre II.
 Shtandart (1895) - yacht impérial russe de l'époque de Nicolas II.
 Shtandart (1999) - une copie historique de la frégate russe de l'époque de Pierre I
 Shtandart est le nom d'une rade situé près de l'île de Paatio.